RTE — аббревиатура:

 Recep Tayyip Erdoğan — Президент Турции.
 Raidió Teilifís Éireann — ирландский телеканал.
 Robot-time equivalent — эквивалентное время работы робота.
 RIP Entry